Burg Laach ist der Name folgender ehemaliger Burganlagen:

 Burg Laach (Kruft) am Laacher See, Rheinland-Pfalz
 Haus Laach, Fachwerkburg bei Bergheim, Nordrhein-Westfalen